Bazylika św. Wawrzyńca „in Damaso”
 Bazylika św. Wawrzyńca „in Lucina”
 Bazylika św. Wawrzyńca za Murami